grabarz – zawód
 grabarz pospolity – owad z rzędu chrząszczy
 Grabarz – nazwisko
 Antoni Grabarz
 Robert Grabarz
 Krzysztof „Grabaż” Grabowski